Улица Жилина — улица в ряде городов России.

 Улица Жилина — улица в Воронеже, названа в честь русского революционера И. Я. Жилина.
 Улица Жилина — улица в Тольятти, названа в честь Героя Советского Союза В. И. Жилина.